Příjmení Griffin nosilo nebo nosí více osob:

 Blake Griffin (* 1989) – americký basketbalista
 Brian Griffin (* 1948) – anglický fotograf
 Cyrus Griffin (politik) (1748–1810) – americký právník a soudce
 David Ray Griffin (* 1939) – americký profesor filosofie a teologie
 Edgar Griffin – britský politik
 Eric Griffin (* 1976) – americký rockový baskytarista a kytarista
 Jimmy Griffin (1943–2005) – americký zpěvák, kytarista a skladatel
 Johnny Griffin (1928–2008) – americký jazzový saxofonista
 Nick Griffin (* 1959) – britský politik
 Walter Burley Griffin (1876–1937) – americký architekt

Externí odkazy